Le tournoi de tennis de Scottsdale est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975 se dispute du 3 au .

Cet événement spécial oppose les meilleures joueuses de l'époque associées aux champions des années 1940 et 1950 dans un unique tableau de double-mixte.

La paire Billie Jean King et Tony Trabert enlève le titre.

Résultats en double mixte

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Scottsdale
 Saison 1975 de tennis féminin

Liens externes 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Scottsdale
Tennis aux États-Unis en 1975
Sport en mai 1975